Guder bezeichnet:

 Guder (Fluss), ein Fluss in Äthiopien

Guder ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Guder (1930–1988), deutscher Verwaltungsjurist und Oberstadtdirektor von Hameln
 Andreas Guder (* 1966), deutscher Sinologe
 Darrell Guder (* 1939), US-amerikanischer presbyterianischer Theologe, Missiologe und Autor
 Gerhard Guder (1924–2013), deutscher Städteplaner und Architekt
 Karlheinz Guder (1934–1969), deutsch-amerikanischer Boxer
 Paul Guder (1855–1925), deutscher Neurologe und Gerichtsmediziner, Kreisphysikus des Kreises Wittgenstein
 René Guder (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Guder (1931–2003), deutscher Schriftsteller und Lyriker